Премия «Грэмми» за лучший музыкальный театральный альбом () — категория премии «Грэмми» которая вручается с 1959 года. Награда обычно присуждается продюсеру (продюсерам) альбома, главному вокалисту (главным вокалистам), а также композитору (композиторам) и автору слов (авторам слов), если они написали новую музыку, которая составляет 51% или более времени воспроизведения альбома.

Победители и номинанты
{| class="wikitable sortable"
! scope="col" style="width:5em;" | Год
! scope="col" style="width:175px;" | Победитель(и)
! scope="col" class="unsortable" | Номинант(ы)
! scope="col" class="unsortable" | 
|-
! scope=row|1959
|The Music Man
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1960
|Gypsy (НИЧЬЯ) Redhead (НИЧЬЯ)|
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1961
|The Sound of Music
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1962
|How to Succeed in Business Without Really Trying
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1963
|No Strings
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1964
|She Loves Me
|
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1965
|Funny Girl
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1966
|On a Clear Day You Can See Forever
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1967
|Mame
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1968
|Cabaret
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1969
|
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1970
|Promises, Promises
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1971
|Company
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1972
|
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1973
|Don't Bother Me, I Can't Cope
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1974
|A Little Night Music
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1975
|Raisin
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1976
|The Wiz
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1977
|Bubbling Brown Sugar
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1978
|Annie
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1979
|Ain't Misbehavin'
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1980
|Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1981
|Evita: Premier American Recording
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1982
|Lena Horne: The Lady and Her Music
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1983
|
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1984
|
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1985
|Sunday in the Park with George
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1986
|West Side Story
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1987
|Follies in Concert
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1988
|Les Misérables (Original Broadway Cast Recording)|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1989
|Into the Woods
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1990
|Jerome Robbins' Broadway
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1991
|Les Misérables: The Complete Symphonic Recording
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1992
|The Will Rogers Follies
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1993
|Guys and Dolls (The New Broadway Cast Recording)|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1994
|The Who's Tommy
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1995
|Passion
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1996
|Smokey Joe's Cafe: The Songs Of Leiber And Stoller
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1997
|Riverdance
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1998
|Chicago: The Musical (1996 Broadway Revival Cast)|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|1999
|The Lion King
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2000
|Annie Get Your Gun (The New Broadway Cast)|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2001
|Elton John and Tim Rice's Aida
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2002
|The Producers
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2003
|
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2004
|Gypsy: A Musical Fable
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2005
|
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2006
|Monty Python's Spamalot
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2007
|
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2008
|Spring Awakening
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2009
|In the Heights
|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2010
|West Side Story (New Broadway Cast Recording)|
 {{small|Ain't Misbehavin}}
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2011
| (при участии Green Day)|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2012
|
|
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2013
|Once: A New Musical|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2014
||
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2015
|Beautiful: The Carole King Musical|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2016
||
 
 
 
 
|
|-
! scope=row|2017
| The Color Purple (2015 Broadway Cast)|
 
 
 
 
| style="text-align:center;"|
|-
! scope=row|2018
|Дорогой Эван Хэнсен (Original Broadway Cast)|
 
 
|
|-
! scope=row|2019
| The Band's Visit (Original Broadway Cast)|
 
 
 
 
|| 
|-
! scope=row|2020
| (Original Broadway Cast)|
 
 
 
 
|
|-
! scope=row|2021
|Jagged Little Pill (Original Broadway Cast)|
 
 
 
 
 
|
|-
! scope=row|2022
|The Unofficial Bridgerton Musical|
 
 
 
 
 
|
|}

Альбомы с множеством побед и номинаций
Альбомы с множеством побед2 победы Gypsy
 Les Misérables
 West Side Story

Альбомы с множеством номинаций4 номинации Gypsy
 West Side Story3 номинации Anything Goes
 Chicago
 Follies
 Guys and Dolls
 Hair
 Hello, Dolly!
 How to Succeed in Business Without Really Trying
 Into the Woods
 The King and I
 Les Misérables
 A Little Night Music
 The Music Man
 My Fair Lady
 Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street2 номинации'''
 Ain't Misbehavin' Assassins Carousel Cabaret Cats A Chorus Line Company Crazy for You The Color Purple Fiddler on the Roof Flower Drum Song A Funny Thing Happened on the Way to the Forum Hedwig and the Angry Inch Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat Kiss of the Spider Woman Kiss Me, Kate Kinky Boots Little Shop of Horrors Man of La Mancha Me and My Girl Nine Oklahoma! Pacific Overtures Promises, Promises Ragtime South Pacific Sweet Charity You're a Good Man, Charlie Brown Zorba''

Примечания

Ссылки 
 Official Site of the Grammy Awards

Музыкальный театральный альбом
Награды, появившиеся в 1959 году
Появились в 1959 году в США